Een verkeersweg:
 N587 (België)
 N587 (Frankrijk)
 N587 (Nederland), zie Provinciale weg 587

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing